Brian Paul  es un programador informático que escribió inicialmente (en agosto de 1993), y continua manteniendo la biblioteca gráfica de código abierto Mesa 3D.

Carrera 
En 2000, Brian ganó el FSF Award for the Advancement of Free Software.

En noviembre de 2001, co-fundó Tungsten Graphics.

Desarrollo de Mesa 
Mesa es una biblioteca 3D, siendo en sus primeros tiempos la única forma de ejecutar programas OpenGL bajo Linux. El trabajo inicial fue desarrollado por Brian cuando trabajaba en el SSEC Visualization Project en la Universidad de Wisconsin.

Referencias

Paul, Brian